John Tolan ist der Name folgender Personen:

* John Tolan (Rennfahrer) (1917–1986), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 John H. Tolan (1877–1947), US-amerikanischer Politiker
 John V. Tolan (* 1959), US-amerikanischer Historiker